Miejscowości w Polsce 
 Zadobrze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Zadobrze – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki 
 Zadobrze – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec